Il Partito Andaluso (in spagnolo: Partido Andalucista - PA) è stato un partito politico spagnolo  di orientamento socialdemocratico e nazionalista operativo in Andalusia.

Costituitosi nel 1976 con la denominazione di Partito Socialista di Andalusia (Partido Socialista de Andalucía), proseguì l'attività politica dell'Alleanza Socialista di Andalusia (Alianza Socialista de Andalucía), fondata nel 1971; nel 1979 assunse il nome di Partito Socialista di Andalusia - Partito Andaluso (Partido Socialista de Andalucía - Partido Andaluz), venendo infine ridenominato Partito Andaluso nel 1984.

Si è dissolto nel 2015.

Risultati

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Partiti politici spagnoli regionali del passato